Reicherting ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Reicherting (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Reicherting (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern

 Reicherting (Gemeinde Hallwang), Ort bei Hallwang, Salzburger Land
 Reicherting (Gemeinde Lamprechtshausen), Ortschaft bei Lamprechtshausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg